

События 
 Альфред становится королём Уэссекса после смерти брата. Столицей становится Винчестер.
 2 февраля — Король Италии и Прованса Людовик II при поддержке византийской эскадры захватывает у арабов Бари.  Франко-ломбардские войска под руководством Людовика II взяли Бари, положив конец существованию мусульманского государства — Барийского эмирата.

Родились 
 Гарсия I — первый король Леона

Скончались 
 23 апреля — Этельред I, король Уэссекса
 Ибн Абд ал-Хакама, первый историк Египта.

Примечания

См. также